Чемпіонат Європи з футболу серед юнаків віком до 18 років 1977 року — пройшов в Бельгії з 19 по 28 травня. Переможцем стала збірна Бельгії, яка у фіналі перемогла збірну Болгарії із рахунком 2:1.

Кваліфікація

Група 1 - 12 

|}

Група 13

Група 14

Учасники 
 
  (господарі)

Груповий етап

Група А

Група В

Група С

Група D

Плей-оф

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Посилання 
 Результати на rsssf.com  

Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19)
1977 у футболі